Nyikolszki járás, járás Oroszországban, a Penzai területen
 Nyikolszki járás, járás Oroszországban, a Vologdai területen